Le nom de Fairbain est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Bruce Fairbairn (???-1999), producteur, musicien canadien.
 Donald Fairbain (1916-???), biologiste canadien.
 John Fairbairn (1983-), skeletoneur canadien.
 Joyce Fairbairn (1936-), homme politique canadien.
 Nicholas Fairbairn (???-1995), homme politique écossais.
 William Fairbairn (1789-1874), ingénieur écossais.
 William Ewart Fairbairn (1885-1960), militaire et policier britannique.
 W. Ronald Fairbairn (1889-1964) psychiatre et psychanalyste écossais

Homonymie de patronyme